Hans Schwalm ist der Name folgender Personen:

* Hans Schwalm (Geograph) (1900–1992), deutscher Geograph
 Hans Schwalm, eigentlicher Name von Jan Petersen (Schriftsteller) (1906–1969), deutscher Schriftsteller